Radical Radio  es una banda de Punk Rock Argentina procedente de la ciudad de Rosario con marcada critica a la actualidad socio-política Argentina.

Historia 

El grupo comenzó en 2011 de la mano de Franco Ferraro Y Andres Bogino de manera bastante activa y con los ideales que aun acompañan al grupo, ya que con el tiempo sus canciones no variaron en su mensaje de protesta social o pasar personal pero si evolucionaron en cuanto a calidad musical se refiere.

Estilo 
Con el punk como bandera, su música estuvo siempre compuesta por la fusión del rock, el punk, el Reggae y el ska, y sus letras siempre estuvieron vinculadas a la realidad política y social. 
Durante toda su trayectoria este cuarteto rosarino recorrió varios escenarios de la ciudad, consolidándose en la escena local, tocando con bandas de renombre como Argies, Superuva, Bulldog, All The Hats entre muchas otras, y compartiendo escenarios con bandas internacionales como The Renderings y Church Of Confidence (Alemania).

Actividad  
En 2012 grabaron cinco temas para la difusión y tres años después se convirtieron en una de las agrupaciones rosarinas de mayor actividad.

En 2015 lanzaron su primer disco llamado "Es tiempo". Una docena de canciones que publicaron en la plataforma virtual de Spotify y para descarga directa en Bandcamp. Este primer trabajo de Radical Radio, que también se lanzó en formato físico, fue grabado y mezclado entre diciembre de 2014 y julio de 2015 en Rosario. Contó con las participaciones especiales de David Balbina de Argies.

En 2017 Radical Radio se abrió al plano internacional con su primera gira por Alemania, dónde se acercaron a grandes colegas y público del país teutón y eso marcaría uno de los objetivos de la banda, girar y girar.

En 2018 lanzan su segundo disco llamado "Del Lado Oscuro"  

En 2022 la banda regresó a Europa en una gira 100% autogestionada.
Con sus dos discos y adelantos de uno próximo, Radical tocó en Países Bajos, Belgica y Alemania nuevamente y están con promesas de volver.

Formacíon 
Hoy por hoy la banda esta formada por
Franco Ferraro (voz, guitarra)
Migue Moreno (Bajo, coros)
Andrés Boggino (guitarra, coros)
Facundo Gonzalez (Batería)

Discografía 

Es Tiempo (2015)
Del Lado Oscuro (2018)
Live At The Bunker (ep en vivo) (2022)

Giras internacionales

Referencias

Enlaces externos 
https://musica.com.ar/los-rosarinos-de-radical-radio-se-van-de-gira-por-alemania/
http://madhouse.com.ar/2020/12/13/terapia-de-grupo-conoce-a-radical-radio-rock-combativo-desde-rosario/
https://revistalanegra.com.ar/radical-radio-presenta-su-nuevo-single-y-video-lyric-buenos-tiempos/

{{Músico, Banda}}